Zentraler Grenzwertsatz steht in der Mathematik für:

 Zentraler Grenzwertsatz (Zentraler Grenzwertsatz von Lindeberg-Lévy), schwache Konvergenz von Summen von Zufallsvariablen
 Zentraler Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller, Verallgemeinerung des zentralen Grenzwertsatzes von Lindeberg-Lévy
 Zentraler Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace, schwache Konvergenz von binomialverteilten Summen, siehe Satz von Moivre-Laplace
 Zentraler Grenzwertsatz von Ljapunow, Konvergenzaussage unter Verwendung der Ljapunow-Bedingung, siehe Ljapunow-Bedingung #Satz von Ljapunow
 Funktionaler zentraler Grenzwertsatz, siehe Donskersches Invarianzprinzip 
 Mehrdimensionaler zentraler Grenzwertsatz, Verallgemeinerung auf höhere Dimensionen

Siehe auch:
 Zentrale Grenzwertsätze, Übersichtsartikel